Веспасиано I Гонзага Колона () от род Гонзага е италиански кондотиер, меценат, дипломат, архитект, военен инженер и херцог на Сабионета, близо до Мантуа. Той превръща от 1554 до 1591 г. своето фамилно владение град Сабионета в „идеален град“.

Биография 
Роден е на 6 декември 1531 година във Фонди, Италия, в семейството на Луиджи Гонзага „Родомонте“ (1500 – 1532) и Изабела Колона (1513 – 1570). След ранната смърт на баща му Веспасиано е даден на леля му Джулия Гонзага (1513 – 1566) в Неапол, а майка му се омъжва за бившия вицекрал на Неапол и императорски генерал Филипо ди Ланой. Веспасиано получава добро обучение.

През 1540 г. умира дядо му Лудовико, от когото наследява Сабионета, неговата по-късна резиденция. Веспасиано е изпратен да учи в императорския двор в Испания, където става почетен паж на 17-годишния инфант Филип (по-късния Филип II Испански). Остава три години в двора на Хабсбургите и е обучен отлично, особено по математика и архитектура. През 1548 – 1549 г. той придружава Филип в пътуването му до Германия и Италия. От 1568 до 1578 г. в Испания той е съветник на Филип II Испански, от 1571 е вицекрал на Навара и от 1575 вицекрал на Валенсия. Той отговаря за строежа на крепости. През 1558 г. Веспасиано заради заслугите си в Брюксел става „испански гранд“. След мира с Франция той се връща през 1559 г. в Сабионета. През 1575 г. император Рудолф II го номинира за херцог. През 1575 г. Сабионета получава права на град от император Максимилиан II. През 1590 г. в Сабионета е създаден театърът Teatro Olimpico или Teatro all'antica.

Умира на 26 февруари 1591 година в Сабионета на 59-годишна възраст.

Бракове 

 1549 – Веспасиано се жени за испанската благородничка Диана ди Кордона (1531 – 1559).

 1564 – жени се за испанската благородничка Анна д’Арагон († август 1567), дъщеря на Алфонсо д'Арагон (1489 – 1563), херцога на Арагон, и съпругата му Джована III ди Кардона (1499 – 1564). Анна д’Арагон е пета братовчедка на Филип II. Те имат син Луиджи (1566 – 1580) и дъщеря Изабела (1565 – 1637). Анна д’Арагон умира след три години през 1567 г. През 1580 г. умира единственият му син Луиджи. Херцогът на Сабионета изпада в меланхолия и прекъсва военната си кариера.

 1582 – Веспасиано I Гонзага се жени за трети път за Маргерита Гонзага (1562 – 1618), дъщеря на Чезаре I Гонзага, граф на Гуастала и херцог на Амалфи. Бракът е бездетен.

Единствената си дъщеря Изабела той омъжва през 1584 за Луиджи Карафа (1567 – 1630), принц на Стиляно (в Базиликата).

Източници 

 Nicola Avanzini: Gonzaga, Vespasiano. Mario Caravale: Dizionario Biografico degli Italiani (DBI). Band 57 (Giulini–Gonzaga), Istituto della Enciclopedia Italiana, Rom 2001
 Bettina Marten: Die Festungsbauten Vespasiano Gonzagas unter Philipp II. von Spanien, Diss. Hamburg 1995
 Bettina Marten: Vespasiano Gonzaga – ein Außenseiter im Familienbild 2000.
 Gerrit Confurius: Sabbioneta oder Die schöne Kunst der Stadtgründung. Fischer Taschenbuch Verlag, 1991, ISBN 978-3-596-10532-8.
 Susanne Grötz: Sabbioneta. Die Selbstinszenierung eines Herrschers. Marburg 1993, ISBN 978-3-89445-146-2
 Hildegard Wulz: Die „Galleria degli Antichi“ des Vespasiano Gonzaga in Sabbioneta. Petersberg 2006, ISBN 3-86568-095-X
 Giuseppe Amadei e Ercolano Marani, I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras, Mantova, 1980
 Alessandro Lisca, Vita di Vespasiano Gonzaga Duca di Sabbioneta etc

Външни препратки 
 Gonzaga 3, genealogy.euweb.cz

Италиански архитекти
Основатели на градове
Гонзага
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже